Haecke ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Haecke (* 1801 oder 1802; † nach 1856), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Louis Van Haecke (1910–1978), französischer Politiker